Russiw (ukrainisch / russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Russiw (Snjatyn), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn
 Russiw (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr